Pan Tadeusz steht für:

 Pan Tadeusz, Epos von Adam Mickiewicz
 Pan Tadeusz (1928), polnischer Film von Ryszard Ordyński
 Pan Tadeusz (1999), polnischer Film von Andrzej Wajda